Hellwege steht für:

 Hellwege, deutsche Gemeinde im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

Hellwege ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hellwege (1908–1991), deutscher Politiker (DP, CDU)
 Johann Hellwege (* 1940), deutscher Historiker und Politiker (CDU)
 Karl Heinz Hellwege (1910–1999), deutscher Physiker
 Phillip Hellwege (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Hellweg (Begriffsklärung)
 Hellweger